Rosenberg, niem. Różana Góra.

Geografia

Czechy 
Dawna nazwa miejscowości:
 Rožmberk nad Vltavou

Niemcy 
 Rosenberg – gmina w Niemczech, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w rejencji Karlsruhe, w powiecie Neckar-Odenwald 
 Rosenberg – gmina w Niemczech, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w rejencji Stuttgart, w powiecie Ostalb
 Rosenberg – dawne powiaty
 Sulzbach-Rosenberg – miasto w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Amberg-Sulzbach

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Olesno
 Różyny
 Stare Olesno
 Susz
 Różnowice

Słowacja 
Dawna nazwa miejscowości:
 Rużomberk

Stany Zjednoczone 
 Rosenberg – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Fort Bend

Osoby 
Rosenberg jest nazwiskiem niemieckim i szwedzkim.
 Sprawa Rosenbergów – amerykańskie małżeństwo, związane z Partią Komunistyczną USA, oskarżone, osądzone i skazane na śmierć za szpiegostwo na rzecz Związku Radzieckiego.
 Julius Rosenberg (1918–1953) 
 Ethel Rosenberg (1915–1953) 
 Alan Rosenberg
 Albrecht Rosenberg
 Tytus L Rosenberg – ostatni herbowny po II wojnie Rosenberg
 Kai Constatntinos Rosenberg 
 Ewa P. Rosenberg
 Alfred Rosenberg (1893–1946) – zbrodniarz hitlerowski, jeden z najbardziej wpływowych nazistów, twórca najważniejszych teorii rasistowskich narodowego socjalizmu
 Hilding Rosenberg (1892–1985) – szwedzki kompozytor
 Lars Rosenberg (1994–1996) – gitarzysta basowy w szwedzkich zespołach, np. Therion
 Markus Rosenberg (ur. 1982) – szwedzki piłkarz, grający na pozycji napastnika
 Janet Jagan, z domu Roseberg – premier i prezydent Gujany
 Willow Rosenberg – fikcyjna postać z serialu Buffy postrach wampirów. Przez siedem sezonów grana przez Alyson Hannigan
 Eva Rosenberg – fikcyjna postać z filmu szwedzkiego pod tytułem Hańba grana przez Liv Ullmann
 Doktor Rosenberg – fikcyjna postać z serii gier komputerowych Half-Life

Podobne nazwiska 
Spolszczona postać Rozenberg.

Rozenberga – Johanna Emīlija Lizete Rozenberga, ps. Aspazija

Inne 
 Kreis Rosenberg
 Landkreis Rosenberg
 Rosenberg – ród
 Rosenberg – twierdza
 Rosenberg – herb
 Rozbark